Загреда може бити:

 Загреда (Дрвар), насељено место у општини Дрвар, Федерација БиХ, БиХ
 Загреда (Даниловград), насељено место у општини Даниловград, Црна Гора
 Загреда (Подгорица), насељено место у граду Подгорици, Црна Гора